Galanterie steht für: 

 Galanterie, eine musikalische Form im Übergang vom Barock zur Frühklassik
 Galante Dichtung
 ein höfliches, zuvorkommendes Verhalten gegenüber den Damen der Gesellschaft, die sich besonders in geschmeidigen Umgangsformen ausdrückt
 ein galantes Kompliment
 Galanteriewaren

Siehe auch: